A Opto Eletrônica S.A. é uma empresa de tecnologia no ramo de optoeletrônica, com atuação nas áreas médica, industrial, de componentes ópticos, aeroespacial e de defesa. Pioneira em diversos setores, a OPTO é sinônimo de inovação e respeito aos clientes, à sociedade e ao meio ambiente.

A Opto foi fundada em 1985, através de uma associação de professores oriundos do Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo. Esteve entre as 100 empresas que mais cresceram no Brasil no período entre 2003 e 2006, de acordo com lista publicada pela revista Exame. Ganhou o Prêmio FINEP de Inovação em 2009, concorrendo com mais de 500 empresas brasileiras, sendo considerada a empresa mais inovadora naquele ano.

A OPTO apóia diversas iniciativas para o desenvolvimento de tecnologia em universidades e centros de pesquisa de todo o Brasil, além de incentivo ao esporte, com patrocínio a equipes de protótipos de veículos e aerodesign, tenistas, entre outros. Por anos participou das Ações Sociais do Rally Internacional dos Sertões em parceria com o IBS (Instituto Brasil Solidário), disponibilizando  equipamentos oftalmológicos e enviando médicos oftalmologistas para atendimento em cidades por onde o Rally passava. Na ocasião doou mais de 500 de óculos por edição do evento para a população carente. 

A OPTO também investe em ações de sustentabilidade ambiental, como no projeto Bosque dos Ipês, acrescentando quase 500 árvores ao cenário urbano de São Carlos (SP), sede da empresa.
Hoje, a OPTO está constituída de uma planta industrial no município, além de departamento comercial e assistência técnica na capital paulista, três laboratórios antirreflexo (São Carlos, Fortaleza e Porto Alegre), unidades e parceiros no exterior.

História 
A OPTO nasceu a partir da concretização do sonho de seus fundadores, na época pesquisadores e técnicos do Instituto de Física do Campus da USP em São Carlos. Sempre na vanguarda das novas tecnologias optoeletrônicas, a OPTO foi a primeira empresa do hemisfério sul a produzir um laser - no caso, o laser HeNe (Hélio-Neônio). Na sequência, a empresa fabricou o primeiro leitor de códigos de barra para uso em supermercados (tecnologia posteriormente vendida à Itautec).

Logo no primeiro ano de vida, a OPTO nacionalizou a produção de filtros azuis, utilizados na foto-polimerização de resinas dentais e de refletores odontológicos - produtos fabricados pela empresa até hoje. Apenas nas primeiras duas décadas de produção, mais de um milhão de refletores odontológicos foram fabricados pela OPTO – o que corresponde a mais de um milhão de consultórios odontológicos no mundo utilizando refletores produzidos pela empresa.

Entre 1988 e 1992, a OPTO se dedicou a desenvolver aplicações industriais para os lasers Hélio-Neônio que fabricava. Nesse período, a empresa colocou no mercado quase 4.000 mil equipamentos, entre posicionadores para indústria de pneus, inovadoras adaptações a laser para teodolitos (instrumentos para topografia), sistemas de alinhamento de trilhos para a Companhia Vale do Rio Doce, entre outros.

O domínio de tecnologias nas áreas de óptica e eletrônica levou a OPTO, em 1992, a entrar no mercado de equipamentos médicos-oftálmicos, inicialmente distribuindo lasers fotocoaguladores para retina e, em seguida, desenvolvendo e produzindo os próprios equipamentos. Nesse mercado, o primeiro produto foi o Microscópio Cirúrgico, totalmente desenvolvido na OPTO e exportado para todo o mundo. Sempre à frente, a empresa desenvolveu e lançou no mercado o Retinógrafo totalmente digital, tornando-se uma das poucas empresas no mundo a produzir o equipamento, a exemplo de diferentes lasers produzidos na OPTO.Hoje a linha de produtos conta ainda com laser verde, laser vermelho, crosslinking de colágeno de córnea, sistema de acuidade visual, lentes oculares para diagnóstico e tratamento, sistema de grande-angular de não contato, dentre outros.

A OPTO iniciou, em 1993, a produção dos primeiros componentes óticos com qualidade aeroespacial: os prismas de alta precisão para sistemas de imageamento. No ano seguinte, teve início na empresa o desenvolvimento de sensores a laser para sistemas militares de defesa, como espoletas para mísseis antiaéreos e sistemas de guiamento a laser para mísseis antitanque.
Em 1996, a OPTO foi pioneira ao introduzir no mercado brasileiro o tratamento antirreflexo para lentes de óculos. A empresa segue hoje como a única no País com certificação ISO para a realização desse tipo de trabalho, com mais de 1 milhão de pares de lentes tratados.

Inúmeras etapas e avanços da OPTO tiveram apoio da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. A característica inovadora da OPTO também levou-a a trabalhar em conjunto com pesquisadores da Escola Paulista de Medicina da Unifesp no desenvolvimento de um tratamento para a DMRI - degeneração macular relacionada à idade (uma das maiores causadoras de cegueira nos dias de hoje).
A OPTO desenvolveu um laser específico para as necessidades dos médicos pesquisadores e o resultado é o tratamento i-MP (Indocyanine Green Mediated Photothrombosis), uma técnica inovadora e em fase III de Clinical Trial no Brasil. Trata-se do primeiro Clinical Trial de um tratamento desenvolvido no Brasil.

A partir de 2006, com a experiência em equipamentos militares e de alta tecnologia, a OPTO foi convidada a participar das licitações para o desenvolvimento e fabricação das câmeras dos satélites sino-brasileiros CBERS 3, CBERS 4 e Amazônia 1. A empresa foi selecionada para a execução dos projetos, que proporcionaram uma revolução à OPTO, como a construção de um edifício de 4.500 m² e a entrada de quase 70 pesquisadores, além de uma enorme gama de novos equipamentos de altíssima tecnologia (como a primeira linha de produção de lentes não esféricas da América Latina). Essas conquistas continuam fazendo da OPTO uma empresa que não para de crescer, e sempre com o foco no futuro.

Preconceito 
A opto nasceu em São Carlos SP, cresceu devido à qualidade técnica dos seus funcionários e colaboradores, contudo esse sucesso inicial não teve relevância para o presidente Jarbas Castro, em entrevista à revista Época declarou: "– Quando a gente tirou a área comercial de São Carlos e levou para São Paulo, onde os negócios aconteciam. Um vendedor do interior, falando caipira, não combina com produto de alta tecnologia. Trocamos toda a equipe por causa disso."

Crise 
Com o sucesso inicial e o aumento do faturamento a direção da empresa gastou somas exorbitantes na construção de prédios suntuosos inclusive com heliporto na cobertura etc, abriu filiais improdutivas noutras cidades e no exterior; devido à gestão perdulária dos recursos, a Opto entrou em crise, em 2012 deixou de pagar funcionários e fornecedores regularmente.
.

Dos mais de 350 funcionários que existiam em 2012, restaram apenas 25 em 2014 , funcionários demitidos tentam receber seus direitos trabalhistas na justiça.

Crise e Recuperação  
A empresa evoluiu muito até 2005 quando foi escolhida pelo Governo Federal para desenvolver as Câmeras dos Satélites CBERS (http://www.cbers.inpe.br/noticias.php) do satélite Amazônia1 (http://www.inpe.br/amazonia-1/) e o sistema de guiagem do míssil A-Darter em parceria com a África do Sul (http://www.airforce-technology.com/projects/a-darter-air-to-air-missile/). Com esses projetos a Opto cresceu exponencialmente entre os anos de 2006 e 2010 chegando a receber prêmios por ser a empresa de tecnologia de mais rápido crescimento no Brasil. Porém os contratos com o Governo Federal sofreram enormes impactos a partir de 2011. Os programas foram desacelerados, os pagamentos postergados e a Opto entrou em grave crise econômico/financeira. A área mais afetada foi justamente a de fabricação de equipamentos médicos que necessitava de maior capital de giro. A Opto interrompeu suas participações nos congressos oftalmológicos, viu suas vendas decaírem para quase zero e perdeu sua força de vendas. Em meados de 2012 a empresa iniciou um projeto de recuperação. Nesse projeto a meta era vender as áreas de Defesa e Espaço e voltar a investir pesado na área médica Oftalmológica. O negócio de tratamento antirreflexo - com 03 filiais no Brasil (São Carlos-SP, Fortaleza e Porto Alegre) permaneceu saudável e ajudou financeiramente o restante da empresa nos anos de recuperação. Todas as empresas interessadas nas áreas de Defesa e Espaço eram internacionais e o Risco Brasil impediu que nos anos de 2013 e 2014 a Opto conseguisse fechar a venda dessas divisões. No final de 2014 a direção da empresa decidiu fazer um pedido de Recuperação Judicial. Apesar de o nome remeter à falência da empresa, esse processo justamente serviu para salvar a empresa uma vez que, estando em recuperação judicial, a empresa pôde vender as áreas de defesa e espaço sem risco sucessório para o comprador (essa é uma das premissas de uma recuperação judicial). Assim, no final de 2015 a Opto teve o seu plano de recuperação aprovado por mais de 94% dos seus credores e em 2016 vendeu sua área de Defesa e Espaço para a AKAER Engenharia S/A (A SAAB tem participação de 25% na Akaer) A SAAB é a empresa Sueca que vendeu os caças para a força aérea do Brasil e cujo míssil A-Darter é equipamento fundamental. Em 2016 a empresa reestruturou sua equipe de vendas. Hoje a Opto pratica preços competitivos para os seus equipamentos e continua prestando assistência técnica para todos os produtos.A recuperação judicial da Opto encerrou-se em Janeiro de 2018 e a empresa está relançando produtos que já teve no passado, como Campímetros e Retinógrafos e com projetos de novos produtos como um novo microscópio.

Ligações externas 
 Página da Opto
 Facebook da Opto

Empresas de São Carlos